Крістіан Боланьйос — костариканський футболіст, півзахисник данського «Копенгагена» та національної збірної Коста-Рики.
 Міллер Боланьйос — еквадорський футболіст, нападник клубу «Греміо», виступав за національну збірну Еквадору.
 Енріке Хосе Боланьйос Гейєр (* 1928) — президент Нікарагуа в 2002—2007 роках.

 Боланьйос-де-Калатрава — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Сьюдад-Реаль.
 Боланьйос-де-Кампос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Вальядолід.